HGN steht für:

 HG Norderstedt, deutscher Handballverein
 HG Nürnberg, deutscher Hockeyverein

HGN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Ludwigslust-Parchim (für Hagenow)

HGN